William Macdonald, MacDonald ou McDonald est un nom pouvant faire référence à:

Homme politique 
William John Macdonald (1832-1916), maire canadien de Victoria, Colombie-Britannique
William McDonald (1837-1916), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse
 (1841-1911), homme politique nationaliste irlandais
William Walter McDonald (1844-1929), homme politique canadien des Territoires du Nord-Ouest
 (1858-1918), gouverneur américain du Nouveau-Mexique
William Alexander Macdonald (1860-1946), homme politique canadien du Manitoba
 (1862-1920), homme politique néo-zélandais 
 (1866-1950), homme politique américain du Texas
 (1873-1946), homme politique américain du Michigan
William Chisholm Macdonald (1890-1946), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse
William Ross Macdonald (1891-1976), homme politique canadien en Ontario
 (1899-1967), homme politique américain du Texas
 (1911-1995), homme politique australien de l'État de Victoria

Intellectuel
 (1807-1862), chirurgien et linguiste écossais
 (1863-1938), historien et journaliste américain
 (1913-2000), archéologue américain
 (1917-2007), théologien et auteur américain
 (1921-2010), professeur d'art américain

Religion
 (1783-1862), archidiacre anglais
 (1904-1989), évêque catholique irlandais

Sport
 (1800-1856), jockey britannique
 (1911-1978), joueur écossais de football
William McDonald (né en 1979), joueur américain de basket-ball

Autre
 (c. 1815-1869), homme politique australien
William Christopher Macdonald (1831-1917), homme d'affaires et philanthrope canadien
 (1840-1898), homme politique australien
 (1844-1926), banquier et philanthrope américain
 (1890-1958), as de l'aviation canadien
 (1891-1968), auteur américain de westerns
 (1897-1990), soldat et médecin britannique
 (1908-1984), officier britannique de la RAF
 William MacDonald (1924-2015), tueur en série australien.
, réalisateur américain de film et de télévision
, rancher et conservationniste américain

Voir aussi

Macdonald, William